Municipio de Gregg puede hacer referencia a las siguientes localidades estadounidenses:

Municipio de Gregg, en el condado de Morgan, Estado de Indiana.
Municipio de Gregg, en el condado de Centre, Estado de Pensilvania.
Municipio de Gregg, en el condado de Union, Estado de Pensilvania.